Stoll steht für:
 Nieder-Stoll, Stadtteil im Vogelsbergkreis, Hessen
 Wilhelm Stoll Maschinenfabrik, deutscher Landmaschinenhersteller
 Stoll Strickmaschinen, deutsches Maschinenbauunternehmen 
 Stoll (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Stol
 Stolle